Lou Pérac est une marque commerciale française d'une série de fromages industriels.

Groupe Lactalis 
La marque appartient à la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, Société par actions simplifiée, 2 avenue François Galtier, 12250 Roquefort-sur-Soulzon (Siren 925 480 030) du groupe Lactalis.

Laits utilisés 
Pour ces fromages de laiterie industrielle, les laits crus conservés dans des réservoirs réfrigérés sont achetés par Lactalis chez les éleveurs de brebis, collectés tous les deux jours et mélangés entre eux puis pasteurisés.

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de brebis
Fromage au lait pasteurisé
Fromage de l'Aveyron
Fromage à pâte molle à croûte fleurie
Fromage industriel
Groupe Lactalis